Schweinitz (district), een voormalig district in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Schweinitz (Fläming), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Schweinitz (Pößneck), een dorp in Duitsland
Trhové Sviny (Duits: Schweinitz), een stad in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen

Personen
Ludwig David von Schweinitz, een botanicus